Чумерна може да се отнася за:
 Чумерна (връх), връх в Стара планина;
 Чумерна (хижа), хижа в Стара планина;
 Чумерна (ледник), ледник в Антарктида;
 Чумерна (Елена), футболен отбор от град Елена.
 Железопътна гара Чумерна, жп гарата на град Шивачево